Niaqorsuaq bezeichnet:
 Niaqorsuaq (Berg) (auch Ukkuseq), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Niaqorsuaq (Insel), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland